Villars puede referirse a:

Argentina 
 Villars, localidad de la provincia de Buenos Aires;
 Estación Villars, estación de ferrocarril en Villars, Provincia de Buenos Aires;

Francia 
 Villars, comuna de Dordoña;
 Villars, comuna de Eure y Loir;
 Villars, comuna de Loira;
 Villars, comuna de Vaucluse;
 Villars-Colmars, comuna en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul;
 Villars-en-Azois, comuna en la región de Champaña-Ardenas;
 Villars-en-Pons, comuna en la región de Poitou-Charentes;
 Villars-et-Villenotte, comuna en la región de Borgoña;
 Villars-Fontaine, comuna en la región de Borgoña;
 Villars-le-Pautel, comuna en la región de Franco Condado;
 Villars-le-Sec, comuna en la región de Franco Condado;
 Villars-lès-Blamont, comuna en la región de Franco Condado;
 Villars-les-Bois, comuna en la región de Poitou-Charentes;
 Villars-les-Dombes, comuna en la región de Ródano-Alpes;
 Villars-Saint-Georges, comuna en la región de Franco Condado;
 Villars-Santenoge, comuna en la región de Champaña-Ardenas;
 Villars-sous-Dampjoux, comuna en la región de Franco Condado;
 Villars-sous-Écot, comuna en la región de Franco Condado;
 Villars-sur-Var, comuna en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul;
 La Chapelle-Villars, comuna en la región de Ródano-Alpes;
 Le Villars, comuna en la región de Borgoña;

Haití 
 Villars, 1ª sección comunal de la comuna haitiana de Dessalines.

Suiza 
 Villars-Bramard, comuna del cantón de Vaud;
 Villars-Burquin, comuna del cantón de Vaud;
 Villars-Epeney, comuna del cantón de Vaud;
 Villars-le-Grand, comuna del cantón de Vaud;
 Villars-Sainte-Croix, comuna del cantón de Vaud;
 Villars-sous-Champvent, comuna del cantón de Vaud;
 Villars-sous-Yens, comuna del cantón de Vaud; o
 Villars-sur-Glâne, ciudad y comuna del cantón de Friburgo.